Azais oder Azaïs ist der Familienname folgender Personen:

 Kévin Azaïs (* 1992), französischer Filmschauspieler
 Paul Azais (1903–1974), französischer Schauspieler
 Pierre Hyacinthe Azais (1766–1846), französischer Philosoph